Патрисио Пеньяйильо () — чилийский .

Некоторые таксоны растений, описанные Пеньяйильо:
  B. in Gayana, Bot., 53(2): 278 1996
  Cat. New World Grasses 4: 109 2003
  Gayana, Bot. 59: 30 2002 =

Публикации 
 Bravo-Monasterio P. Baeza-Horta Gabriela, Peñailillo P. et al. 2014. A new species of genus Bipinnula (Orchidaceae) for Chile. Gayana Bot.- 71 (1):131-139 
 Peñailillo, P 2005 Los géneros nativos de Stipeae (Poaceae, Pooidae) en Chile Theoria 14(1):125-140 
 Peñailillo, P 2002 El género Jarava Ruiz et Pav. (Stipeae-Poaceae): Delimitación y nuevas combinaciones Gayana Bot.- 59(1):27-43 
 Peñailillo, P. 2001 Aplicaciones Biotecnológicas en el Mejoramiento Genético de Especies de Rhodophiala Chilenas

 Peñailillo, P. 1996. Anatherostipa, un nuevo género de Poaceae (Stipeae). Anatherostipa, a new genus of Poaceae (Stipeae). Gayana Bot. 53:277-284

Примечания

Ссылки 
 Патрисио Пеньяйильо